Кубок Португалії з футболу 2008–2009 — 69-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул здобув Порту.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 жовтня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|3 грудня 2008

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 листопада 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 грудня 2008

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 грудня 2008

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 грудня 2008

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 січня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 січня 2009

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 лютого 2009

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|3 березня/22 квітня 2009

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|22 березня/22 квітня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Португалії на soccerway 
 Кубок Португалії на rsssf  

2008–2009
Португалія
Португалія
2008 у португальському спорті
2009 у португальському спорті